Luiz Cláudio e Giuliano é uma dupla de música sertaneja brasileira formada pelos cantores Luiz Claúdio Pereira (Araguari, 12 de setembro de 1973), e Giuliano Wanderlei José da Silva (Alto Piquiri, 12 de março de 1969).

Biografia 
Em 1991, Luiz Cláudio e Giuliano se conheceram no show da dupla Matogrosso e Mathias, na cidade de Uberlândia/MG, foi quando começaram a cantar junto em algumas casas noturnas na cidade de São Paulo e com participações também nos shows do Matogrosso e Mathias.
 Luiz Claudio nasceu em Araguari/MG em 12 de setembro de 1973. Aos 16 anos, gravou seu 1º disco, ainda em formato LP, onde se destacou com a musica "Daniela", que alcançou o topo das paradas de sucesso no Triangulo Mineiro, Sul de Goiás e Mato Grosso em 1990.
Paralelo à dupla, Luiz Claudio, trabalhou como backing vocal do grupo de pagode "Só Pra Contrariar", no período de 1994 a 1997, onde teve a chance de mostrar um pouco do trabalho como compositor, tanto nos CDs do grupo, quanto de outros artistas.
Principais composições: Bruno e Marrone - "Transito parado" (com a parceria de Giuliano); e no 2º DVD a música, "Te amar foi ilusão" (com a parceria de Bruno). "Amor verdadeiro", "Minha metade", "O samba não tem fronteiras", "Nunca mais te machucar" e " Amor, você e eu". Belo: "Eternamente" e "Valeu esperar". Gian e Giovane - "A verdade veio a tona".
Leandro e Leonardo - "Paixão de rodeio". Crystian e Ralf - "Momentos de nós dois". Entre outros artistas de sucesso.
Giuliano nasceu na cidade de Saltinho do Oeste município de Alto Piquiri/PR em março de 1969 a partir dos sete anos de idade como, Wander Silva, cantava e tocava guitarra nos shows que seus pais "Tenório & Loirinha" (DUO CRISTAL), realizavam nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.
Em 1988, veio para São Paulo - SP, onde trabalhou com grandes artistas; tais como: Bruno e Marrone, Rick e Renner, Matogrosso e Mathias, Jayne e Pedro e Thiago; como arranjador, guitarrista, violonista e/ou produtor musical. No final de 2009, com quase 20 anos de parceria, Luiz Cláudio e Giuliano se separaram. O motivo, segundo eles, era “incompatibilidade de ideias''.Nos últimos três anos, eles apostaram em projetos diferentes. Luiz Cláudio preferiu a carreira solo, chegou até a lançar um DVD. Giuliano investiu na carreira de produtor, mas tentou não abrir mão dos palcos: formou o projeto Shakundun, além das duplas Daniela & Giuliano e Giuliano Matheus & Rodrigo.

Discografia

Álbuns 
1998: Luiz Cláudio & Giuliano"
2000: Fazendo o Chão Tremer"
2004: Luiz Cláudio & Giuliano"
2006: Dois Apaixonados2007: Ao Vivo2009: Ao Vivo na Balada''

Ligações externas 
Luiz Cláudio e Giuliano - Página oficial

Duplas sertanejas